Tóth Sándor
 Tóth Sándor (1828–1862) zoológus, orvos
 Tóth Sándor (1851–1921) piarista pap, gimnáziumi tanár, numizmata
 Tóth Sándor (1854–1937) irodalomtörténész, író, pedagógus
 Tóth Sándor (1918) mikológus, muzeológus
 Tóth Sándor (1919–2011) filozófus, szakíró, egyetemi tanár
 Tóth Sándor (1924–2015) ezredes, hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgató-helyettese
 Tóth Sándor (1925–1988) operaénekes (bariton), szövegíró 
 Tóth Sándor (1929) történész, újságíró - álneve: Szótáros Májk 
 Tóth Sándor (1932) filmrendező
 Tóth Sándor (1933–2019) szobrász- és éremművész
 Tóth Sándor (1935) Petőfi Népe fotósa, fotó-rovatvezetője, képszerkesztője 
 Tóth Sándor (1937) borász 
 Tóth Sándor (1937) szíjgyártó, bőrműves 
 Tóth Sándor (1938) balett-táncos, koreográfus, igazgató
 Tóth Sándor (1939–2019) költő
 Tóth Sándor (1940) textil-, festőművész 
 Tóth Sándor (1940–2007) művészettörténész, történész 
 Tóth Sándor (1943) színész végzettségű
 Tóth Sándor (1945–1989) gépkocsivezető, az 1989-es romániai forradalom idején élelmiszert szállított Temesvárra, útközben gyilkosság áldozata lett; posztumusz Magyar Örökség díjas
 Tóth Sándor (1946) fafaragó 
 Tóth Sándor (1956) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Tóth Sándor (1960) vízilabdázó
 Tóth Sándor (1963) evezős
 Tóth Sándor (1966) színész
 Tóth Sándor, Šandor Tot (1972) újvidéki biliárdjátékos
 Tóth Sándor (1977) hegymászó, műkőkészítő mester, kőfaragó
 Tóth Sándor (1979) táncos 
 Tóth Sándor (?) gyerekszínész (Eldorádó, Vespa, Fal), a görögországi Pürgoszban megrendezett Olympia Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Film Fesztivál különdíjasa

hasonló nevűek
 A. Tóth Sándor (1904–1980) középiskolai rajztanár, festőművész, bábművész
 A. Tóth Sándor (1943) újságíró
 Apáti-Tóth Sándor (1948) fotóriporter, fotóművész
 Somogyi Tóth Sándor (1923–2000) író, pedagógus, forgatókönyvíró
 T. Tóth Sándor (1913–2007) matematikus
 Tóth Sándor József (1931) fizikus
 Tóth Sándor László (1954) történész, egyetemi oktató

Jegyzetek